Чапел Хил има више значења:
 Чапел Хил (Северна Каролина), град у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Чапел Хил (Тенеси), град у америчкој савезној држави Тенеси